Il singolare femminile dello  Sony Ericsson Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Viktoryja Azaranka era il detentore del titolo, ma ha perso nel 4º turno contro Kim Clijsters.

Kim Clijsters ha battuto in finale Venus Williams 6–2, 6–1.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Svetlana Kuznecova (quarto turno)
  Caroline Wozniacki (quarti di finale)
  Venus Williams (finale)
  Viktoryja Azaranka (quarto turno)
  Elena Dement'eva (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Jelena Janković (quarto turno)
  Li Na (secondo turno)
  Samantha Stosur (quarti di finale)
  Flavia Pennetta (secondo turno)
  Vera Zvonarëva (quarto turno)
  Yanina Wickmayer (quarti di finale)
  Marion Bartoli (semifinali)
  Kim Clijsters (campione)
  Francesca Schiavone (terzo turno)
  Nadia Petrova (terzo turno)

 Shahar Peer (terzo turno)
 Aravane Rezaï (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (quarto turno)
 Zheng Jie (secondo turno)
 Al'ona Bondarenko (secondo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (quarto turno)
 Sabine Lisicki (secondo turno, ritiro per infortunio)
 Alisa Klejbanova (secondo turno)
 Ana Ivanović (terzo turno)
 Dominika Cibulková (terzo turno)
 Ágnes Szávay (terzo turno)
 Elena Vesnina (terzo turno)
 María José Martínez Sánchez (secondo turno)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Aleksandra Wozniak (secondo turno)
 Marija Kirilenko (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Sony Ericsson Open 2010